Le nom de ORP Kondor a été donné successivement à trois navires de la marine polonaise :

 ORP Kondor, un dragueur de mines en service de 1946 à 1957, ex-T-244 soviétique
 ORP Kondor, un sous-marin du projet 613 (), dans la marine polonaise dans les années 1965-1985
 ORP Kondor, un sous-marin de type 207 (), en service dans la marine polonaise de 2003 à 2017

Notes et références